de leurs vrais noms Brianna Monique Danielson (née Brianna Monique Garcia-Colace) et Nicole Stephanie Chigvintsev (née Stephanie Nicole Garcia-Colace), nées le  à San Diego en Californie, sont des sœurs jumelles, mannequins et catcheuses professionnelles américaines connues respectivement sous les noms de Brie Bella et Nikki Bella. 

Après avoir participé au , elles se voient proposer des contrats à l'essai et sont alors envoyées en Florida Championship Wrestling, afin d'apprendre les bases du catch. En , Brie Bella débute à la WWE dans la division  ; son personnage est celui d'une catcheuse infatigable, disparaissant sous le ring durant un match et ressortant en pleine forme. Lorsque la supercherie est découverte (par Natalya et Victoria), Nikki Bella rejoint sa sœur afin de lutter en équipe.

Biographie 
Elles sont nées à San Diego d'un père d'origine mexicaine Jon Garcia et de Kathy Colace. Elles ont grandi dans l'Arizona à Scottsdale avec leur frère cadet J.J Garcia, où elles jouent au football et ont passé leur diplôme de fin d'études secondaires au  en 2002. Elles retournent à San Diego poursuivre des études universitaires pendant un an avant de partir pour Los Angeles où elles ont travaillé comme serveuse au Mondrian Hotel. 

Lors de leurs années lycée, Nikki Bella qui s'appelle en vérité Stephanie change de prénom et prend son deuxième prénom, Nicole. 

Elles entament une carrière de mannequin après être apparues dans l'émission Meet My Folks et deviennent en 2006 les  pour la marque de bière Budweiser au cours de la Coupe du monde de football 2006.

Carrière

World Wrestling Entertainment (2007-2012)

Débuts et diverses rivalités (2007-2011) 
Elles commencent leur carrière à SmackDown en tag team. Elles font partie du show ECW où elles apparaissent jusqu'alors comme accompagnatrices des Colóns, mais à la suite de la victoire de leurs rivaux, John Morrison et The Miz, les sœurs changent de camp.

Lors du Dirt Sheet de John Morrison et de The Miz lors du show ECW du , les Colon ont craché des morceaux de pomme sur Brie Bella, en voulant viser les World Tag Team Champions, à la suite d'une remarque déplaisante.

Les deux sœurs se sont alors temporairement séparées, Nikki Bella avec John Morrison et The Miz, tandis que Brie Bella s'est alliée aux Colòns. Lors du ECW du  avril, Nikki Bella bat sa sœur Brie avec un tombé.

Quelques mois après leur séparation, les Bella Twins se réconcilient en battant Natalya et Victoria dans un Tag Team à SmackDown. Elles débutent alors une rivalité avec ces dernières après les avoir attaquées en backstage. Après leur victoires en équipe contre Victoria et Natalya, les Bella se font surnommer les « tricheuses » car elles utilisaient toujours la tricherie pour gagner leurs matches.
Pour prouver le contraire, les Bella Twins défient Victoria et Natalya Neidhart.
Brie bat alors Victoria en solo tandis que Nikki bat Natalya.

Été 2008, Brie participe au Blast Bikini Battle Splash contre Maria, Michelle McCool, Victoria et Maryse. Elles ne remportent pas la bataille après s'être fait éliminer par Maryse Ouellet. En avril 2009 elles sont est drafté à Raw elle fait ses débuts en équipe avec Mickie James ,Kelly Kelly et Santina Marella en battant Beth Phoenix, Maryse, Jillian Hall et Rosa Mendes. Le  elle et Nikki perdent une bataille royale. Le  elles gagnent avec Mickie James contre Beth Phoenix, Maryse et Rosa Mendes. Le  elles sont draftées à la ECW et elles commencent une rivalité avec Katie Lea Burchill contre qui elles gagnent à deux reprises. Le  elles sont draftées à Raw et elles perdent une bataille royale au profit d'Alicia Fox. Le  Brie perd contre Maryse dans le premier round du tournoi pour désigner la nouvelle  Championne des Divas. En été 2010 elle commence une rivalité avec Jillian Hall contre qui elles gagnent à deux reprises. .

Divas Champion et départ (2011-2012) 

Le  elles perdent un match mixte avec Daniel Bryan contre Maryse, Alicia Fox et Ted DiBiase. Après ce match elles effectuent un Heel turn en rivalisant avec leur allié Gail Kim après l'avoir surpris en train d'embrasser Daniel Bryan. Elles attaquent Gail Kim au Royal Rumble 2011. Elles font plusieurs match en équipe au côté de Maryse Ouellet Alicia Fox et Melina Perez contre Tamina Natalya Neidhart Gail Kim et la Championne des Divas Eve Torres.
Lors de Raw du , Nikki Bella remporte une Divas Battle Royale pour devenir prétendante au WWE Divas Championship avec l'aide de sa sœur en s'échangeant pendant que les arbitres font partir Maryse. Après sa victoire qui a déplu à la championne en titre Eve Torres, cette dernière monte sur le ring puis se fait attaquer par les Bella Twins. Le , Nikki Bella perd son match de championnat face à Eve Torres.                         

Lors de WWE Raw du , Brie Bella bat Eve Torres pour le WWE Divas Championship. Le  à Raw, Nikki Bella perd contre Eve Torres. Le  à Raw, les Bella Twins perdent contre Kelly Kelly et Eve Torres. Après le match, Kharma débarque pendant que les Bella Twins s'échappent des abords du ring. Kharma finira par porter porte son Implant Buster sur Eve Torres. Lors du Raw du , Brie Bella perd son match contre Kelly Kelly et l'attaque avec sa sœur après le match. Puis Kharma arrive et portera son Implant Buster sur Nikki Bella. Le  à SmackDown, Brie Bella gagne face à Natalya Neidhart. Lors d'Over The Limit 2011, Brie bat Kelly Kelly pour conserver le Championnat des Divas. Lors du Raw du , elles combattent dans un match à 4 contre 4 en compagnie de Maryse et Melina contre Beth Phoenix, Kelly Kelly, Eve Torres et Gail Kim. Le match finira en no contest à cause de l'intervention de Kharma qui s'écroulera ensuite sur le ring en pleurant. Le , les Bella Twins perdent contre Eve Torres et Kelly Kelly. Plus tard, alors que Kharma annonce sa grossesse, les jumelles vont se moquer d'elle en l'insultant ; Kharma leur dit alors qu'a son retour elles auront une surprise. Le  à Raw, elles perdent à nouveau mais cette fois-ci contre Kelly Kelly et Beth Phoenix. Le  à Raw, les Bella Twins perdent un match 7 contre 7 de Divas avec Melina Pérez, Maryse, Tamina, Rosa Mendes et Alicia Fox face à Beth Phoenix, Eve Torres, Kelly Kelly, Natalya Neidhart, Gail Kim, Kaitlyn et AJ. Le  lors d'un Raw spécial Power to the People, Brie Bella perd son titre contre Kelly Kelly, faisant d'elle la nouvelle Championne des Divas.

Le  à Raw qui est la soirée du Raw Roulette, Nikki Bella perd contre Kelly Kelly dans un Submission Match et l'attaque, mais Eve Torres arrive et les font sortir du ring. Le  à Raw, elles perdent contre Kelly Kelly et Eve Torres. Brie Bella perd son match revanche pour le Championnat des Divas face à Kelly Kelly à Money in the Bank. Le lendemain à Raw, les Divas face et heel s'affrontent une nouvelle fois et ce sont les Divas face qui remportent le match grâce au glam slam de Beth Phoenix sur Rosa Mendes. Lors du Raw du , les Bella Twins perdent face à Kelly Kelly et Eve Torres. Le  à Raw, Nikki Bella perd contre Eve Torres. Après le match, Kelly Kelly porte son finisher sur Brie Bella. Le  lors du Raw Supershow, Brie Bella gagne face à Kelly Kelly après avoir échangé sa place avec Nikki Bella pendant que Kelly Kelly était avec Eve Torres à l'extérieur du ring. Lors du Raw du , elles perdent contre Kelly Kelly et Alicia Fox.

Lors du Raw Supershow le  elles battent Kelly Kelly et Eve Torres. Le  Brie Bella affronte une nouvelle fois Kelly Kelly et remporte le match avec l'aide de sa sœur. Elles perdent contre Kelly Kelly et Alicia Fox à la suite d'une intervention du Guest Host Perez Hilton. À WWE Superstars le , Brie perd son match contre Beth Phoenix. Le , lors du Royal Rumble, les deux sœurs font un match en équipe avec Natalya et Beth Phoenix contre Kelly Kelly, Tamina, Alicia Fox et Eve Torres, elles remportent le match grâce au Glam Slam de Beth Phoenix sur Kelly Kelly. Les Bella Twins perdent le  contre Kelly Kelly et Alicia Fox. Le  les Bella Twins, Beth et Natalya affrontent de nouveau Kelly Kelly, Eve, Alicia Fox et Tamina, elles perdent le match. Lors du Raw du , elles gagnent contre Aksana et Kelly Kelly. Lors du Raw du , Nikki Bella perd contre Kelly Kelly. Lors du SmackDown du , Brie perd contre AJ. Lors du Smackdown du , c'est au tour de Nikki de perdre contre AJ. Lors du Smackdown du , Nikki Bella fait un face turn en battant Beth Phoenix à la suite d'une distraction de Kelly Kelly. Lors du Smackdown du , elles perdent avec Drew McIntyre contre The Great Khali, Alicia Fox et Natalya ce qui fait que Nikki fait un tweener turn. Lors du Superstar du , Brie perd contre Kelly Kelly.

Lors du WWE Raw du , Nikki remporte le WWE Divas Championship face à Beth Phoenix dans un Lumberjill match. Lors de Extreme Rules (2012), elle devait affronter Beth Phoenix pour le titre des Divas mais dû à une blessure de Beth Phoenix, c'est Layla qui affronta Nikki, faisant son retour de blessure. Nikki perd le match et le titre au profit de Layla. Le lendemain à Raw, Nikki et Brie font face à Layla dans un Triple Threat match pour le titre des Divas mais perdent. Plus tard dans la soirée, Eve Torres annonce aux Bella Twins qu'elles sont renvoyées ().

Retour à la World Wrestling Entertainment (2013-2016)

Rivalités avec les Funkadactyls et Natalya (2013) 

Les Bella Twins effectuent leur retour à la WWE le  à Raw, dans un segment en backstage avec la championne des Divas Kaitlyn, Cody Rhodes, Damien Sandow et Vickie Guerrero, qui annonce le retour à plein temps des Bella Twins. Lors du SmackDown du , elles attaquent les Funkadactyls Naomi et Cameron en coulisses. Lors du SmackDown du , elles se battent avec les Funkadactyls durant le match de Cody Rhodes et Damien Sandow face à Brodus Clay et Tensai, qui se finira en no contest. Le  à Raw, elles perdent avec Rhodes et Sandow contre les Funkadactyls, Clay et Tensaï. Lors de Raw le , les Bella Twins et AJ Lee perdent face à Kaitlyn et les Funkadactyls. Le  à Raw, Brie perd face à Naomi.

Le  à Raw, Brie bat Natalya grâce à une distraction de sa sœur Nikki. Le  à Raw, en coulisses, les Bella se moquent de Natalya et lorsque cette dernière arrive, elle gifle Brie. Le  à Raw, Natalya annonce à Brie qu'elle s'affronteront lors de SummerSlam. Brie gifle ensuite Natalya. Lors de SummerSlam, Brie perd contre Natalya. Lors du Raw du , Brie gagne contre Natalya.

Rivalités avec AJ Lee pour le WWE Divas Championship (2013-2014) 

Lors du Raw du , Brie affronte Naomi et Natalya dans un triple threat match pour déterminer la challengeuse au titre d'AJ Lee, mais celle-ci interrompt le match. Finalement, Stephanie McMahon organise un Fatal 4-way match avec AJ Lee, Brie, Natalya et Naomi pour le titre des Divas à Night Of Champions. Lors du Smackdown du , Brie affronte Naomi mais le match se finit en No-Contest à la suite de l'intervention de Layla, d'Aksana, d'Alicia Fox et d'AJ Lee qui ont attaqué les Funkadactyls et les Bella Twins. Lors du Raw du , Brie, Natalya et Naomi battent Alicia Fox, Aksana et Layla. Le  à Smackdown, Brie Bella, Natalya et Naomi gagnent par DQ contre Layla, Aksana et Alicia Fox après une intervention d'AJ Lee. Après le match les Total Divas portent chacune leur finisher sur AJ Lee. Lors de Night of Champions, Brie perd le Fatal 4-way match pour le titre des Divas qui est conservé par AJ Lee. Le lendemain à Raw, elle fait équipe avec les Funkadactyls pour battre Layla, Alicia Fox et Aksana.

Lors du Raw du , Brie se fait confronter par Randy Orton en coulisses; ce dernier critique le petit ami de Brie, Daniel Bryan avec qui il est en pleine rivalité. Les deux sœurs confirment alors leur Face-Turn en gagnant un match par équipe de 5 contre 5 avec Natalya et les Funkadactyls contre Tamina Snuka, Layla, Alicia Fox, Aksana et AJ Lee. C'est Brie qui a fait le tombé sur la championne des Divas AJ Lee. Le  à SmackDown, Brie bat Aksana. Lors de Battleground, Brie perd contre AJ Lee pour le titre des Divas. Le  lors de SmackDown, Brie gagne avec les Funkadactyls contre Natalya, Kaitlyn et Eva Marie. Le  lors de Raw, Brie perd contre Tamina Snuka, et se fait attaquer par elle puis par AJ Lee après le match. Lors du Raw du , Brie et Nikki battent AJ Lee et Tamina Snuka. Lors du SmackDown du , Nikki perd contre AJ Lee. Lors de Hell in a Cell, Brie perd face à AJ Lee et ne remporte pas le Divas Championship. Le lendemain à Raw, les Bella perdent face à Tamina Snuka et AJ Lee. Le  à SmackDown, elles gagnent avec Natalya contre AJ Lee, Tamina Snuka et Alicia Fox. Le  à SmackDown, les Bella perdent contre Naomi et Cameron. Aux Survivor Series, l'équipe des Total Divas dont les Bellas faisaient partie gagne contre celle des True Divas dans un match par équipe traditionnel à élimination. Nikki était l'une des deux dernières survivantes de son équipe avec Natalya. Le lendemain à Raw,Nikki et Brie faisaient partie des dernières survivantes de leur équipe avec Eva Marie. Lors du Raw suivant, les Bella et Natalya gagnent contre AJ Lee, Tamina Snuka et Summer Rae. Le  à Smackdown, Nikki et Brie perdent face à AJ Lee et Tamina. Le  à Raw, les Bella Twins perdent avec Natalya contre AJ Lee, Tamina et Alicia Fox. Le  à Smackdown, Brie Bella bat Tamina Snuka. Lors du Raw Christmas du , elles gagnent avec Natalya,Eva Marie, Cameron et Naomi contre Tamina,Aksana,Alicia Fox,Summer Rae, Kaitlyn et Vickie Guerrero. Lors du Raw du , les Bella Twins, Naomi, Cameron et Eva Marie  perdent contre Kaitlyn, Summer Rae, Alicia Fox, Aksana et Rosa Mendes. Lors du Smackdown du , Nikki bat Aksana. Lors de Raw du , elles perdent face à Alicia Fox  et Aksana. Lors du Smackdown du , Nikki perd face à  AJ Lee 
. Lors de WrestleMania XXX, elles perdent le Divas Championship au profit de AJ Lee.

Rivalité avec Stephanie McMahon (2014) 
Lors des RAW précédents le pay-per-view Payback, Brie Bella et son mari (dans la vie réelle) Daniel Bryan entrent dans une rivalité avec Triple H et Stephanie McMahon. À la suite d'une blessure de Daniel Bryan, Stephanie McMahon annonce que lors du pay-per-view, Daniel Bryan devra rendre le WWE World Heavyweight Championship vacant. Lors de Payback le , Brie annonce qu'elle quitte la WWE (kayfabe), car scénaristiquement, elle devait faire le choix entre quitter la fédération ou que son mari, Daniel Bryan, laisse le WWE World Heavyweight Championship.

À la suite du départ de sa sœur, Nikki va combattre seule à la WWE. Le  à RAW, elle perd face à Alicia Fox et Aksana dans un match handicap. Le  à RAW, elle perd dans un nouveau match handicap face à Cameron et Naomi.

Pendant les semaines qui suivent le départ de Brie, Nikki enchaîne les combats handicap car Stephanie McMahon les lui impose. Cette dernière dit à Nikki qu'elle doit combattre seule lors des combats en équipe car sa sœur l'a abandonné. Le  à RAW, Stephanie McMahon a une confrontation avec Brie Bella, qui était dans les gradins de l'arène. Pendant cette confrontation, Stephanie gifle Brie au visage. Plus tard dans la soirée, des policiers viennent arrêter Stephanie pour cet acte.

Rivalité entre Nikki et Brie (2014) 
Lors de SummerSlam, Nikki intervient lors du match de Brie face à Stephanie McMahon. Elle trahit sa sœur en la frappant, effectue un heel turn et donne la victoire du match à  Stephanie McMahon  par la même occasion. Le lendemain à Raw, un segment a lieu entre  Stephanie McMahon  et les deux sœurs . Durant ce segment, Nikki explique ses actions de la veille . Elle annonce par la suite que lors de Payback  , lors du segment entre  Daniel Bryan,  Stephanie McMahon  et Brie, Stephanie avait lancé un ultimatum à Daniel Bryan en menaçant ce dernier de renvoyer sa femme s'il ne rendait pas le WWE World Heavyweight Championship vacant à cause de sa blessure au cou. Cette dernière , qui accompagnait son mari pour confronter Stephanie McMahon,est intervenue pour défendre la cause de son mari et lui avait dit qu'elle ne pouvait pas la virer et soudainement, Brie utilise son courage à deux mains et décide par elle-même de quitter la WWE,car elle devait faire un choix : soit son mari rend le titre de champion du monde poids-lourds de la WWE à cause de sa blessure ou que Stephanie la renvoie. Après cela,elle avait giflé cette dernière. Lors du Raw du , Brie avait fait une apparition en tant que spectatrice pour soutenir Nikki, qui devait affronter Eva Marie,Rosa Mendes,Alicia Fox  et Cameron dans un match handicap imposé par Stephanie McMahon. Avant que le match ne commence,celle-ci arrive et confronte Brie, qui était dans les gradins de l'arène en lui disant que si Nikki est obligée de combattre dans des matchs handicaps que Stephanie lui impose chaque semaine, c'est bien à cause d’elle ,qui l'a abandonnée pour son mari.Plus tard, dans la soirée, Brie arrive pour expliquer ses actions lors de Payback à sa sœur. Brie tente de se justifier, mais Nikki ne veut rien entendre. Elle lui dit que Brie ne l'a jamais soutenue lors des matchs handicap qu’elle était obligée de subir toutes les semaines sous les ordres de Stephanie et qu’elle l’avait abandonnée.Brie continue d'avouer le contraire et Nikki lui retourne la question. Au moment où sa sœur allait répondre, Nikki la gifla violemment, sous les yeux de Stephanie McMahon et du public. Nikki dit à sa sœur qu’elle ne lui pardonnera jamais. Brie quitta le ring en pleurant. Le  à Raw, Jerry Lawler  organise un segment de réconciliation de famille entre les deux sœurs. Pendant le segment, après quelques échanges verbaux ,Nikki attaque violemment Brie et Jerry Lawler  tentera d'intervenir pour séparer les deux sœurs mais Nikki effectuera à nouveau un heel-turn en giflant celui-ci. Durant les semaines qui suivent, les deux sœurs discutent de la trahison de Nikki puis finissent par s'attaquer. Lors du Raw du 1er septembre, un segment a lieu entre Nikki, Brie, Stephanie McMahon, Paige, la championne des Divas et AJ Lee pour faire le bilan sur la division des Divas. Durant le segment, Stephanie assure à Nikki qu’elle pourra devenir le nouveau visage de la division des Divas en lui accordant un match de championnat pour le titre des Divas avec AJ Lee et la championne en titre, Paige dans un match triple menace pour Night of Champions. Nikki la remercia infiniment puis elle présente ses excuses à sa sœur de l'avoir trahie et propose à cette dernière de renouer les liens à une seule condition: que Brie doit quitter le ring et doit la laisser seule et que si elle l’aime vraiment et qu’elle est sa sœur, elle doit quitter le ring. Mais Brie refuse de quitter le ring. Nikki devient hystérique en lui demandant une  fois de quitter le ring et de la laisser seule mais en guise de réponse, Brie poussa violemment sa sœur , qui heurta Paige et quitte finalement le ring. Le  à Raw, Stephanie fait appel à Jerry Springer, un éducateur spécialisé qui vient en aide à certains couples, amis , individus ou familles pour régler leurs  conflits. Ce soir, c'est le cas de la famille Bella pour aider les jumelles à se réconcilier. Durant le segment, Jerry Springer fait venir leur frère, J.J, pour analyser la situation. À la suite d'une altercation entre les deux sœurs, JJ décide d'intervenir pour séparer ses sœurs qui continuaient à s'attaquer mais Nikki le gifla accidentellement alors que ce dernier retenait Brie. Le  à Raw, Nikki et Paige battent Brie et AJ Lee,grâce au Rampaige de Paige sur Brie. Après le match, Brie se fait violemment attaquer par Nikki qui lui porte son Rack Attack. À Night of Champions, Nikki perd un match triple menace pour le championnat des Divas contre Paige et AJ Lee au profit de cette dernière qui remporte le match et la ceinture Le lendemain à Raw, Brie vient sur le ring pour confronter sa sœur. Puis après cette confrontation, Brie gifla Nikki à la suite d'un commentaire déplacé de cette dernière à l’encontre de sa sœur puis Brie tente de lui porter le «Yes!» Lock (prise de soumission utilisée par son mari, Daniel Bryan), mais Nikki parvient à s'enfuir. Plus tard dans la soirée,Nikki perd par soumission contre AJ Lee. Le  à Raw, Brie bat Cameron et Eva Marie dans un match handicap. Le  à Raw, Brie bat Summer Rae dans un match où Brie avait une main attachée au dos avec une corde sous le regard frustré de Nikki, qui observait le match depuis la rampe d’entrée.Le lendemain à Main Event, Brie perd un match handicap contre Nikki, Layla,Cameron et Summer Rae. Lors du Raw du , Brie, Natalya et Naomi battent Nikki, Cameron et Summer Rae dans un match par équipe. Lors du Raw du , Brie bat Summer Rae. Le  à SmackDown, Nikki, Cameron et Summer Rae battent Brie, Natalya et Naomi grâce au Rack Attack de Nikki sur sa sœur. Les nombreuses semaines de rivalités conduisent les deux sœurs à un affrontement lors de Hell in a Cell où la perdante devra être l'assistante personnelle de la gagnante pendant un mois. C'est Nikki qui sort victorieuse de ce combat.Le lendemain à Raw, Nikki bat Naomi.
. Lors du SmackDown du , Nikki remporte une bataille royale de Divas spéciale Halloween  et devient l'aspirante numéro 1 pour le titre des divas détenu par AJ Lee; elle affrontera donc cette dernière lors des Survivor Series. Lors du SmackDown du , Brie perd contre AJ Lee puis Nikki attaque celle-ci.

Nikki Bella Championne des Divas et Team Bella (2014-2015) 
Lors des Survivor Series, Nikki bat AJ Lee grâce à une distraction de sa sœur Brie et devient la nouvelle Divas Champion. On apprend plus tard que la rivalité entre les deux sœurs était un complot organisé par elles pour gagner le championnat des Divas. Lors de TLC, Nikki conserve son titre face à AJ Lee. Lors du Royal Rumble, Nikki et Brie battent Natalya et Paige dans un match par équipes. Le  à Raw, les Bella Twins piquent la tenue de combat de Paige alors que cette dernière prenait une douche dans sa loge.Lors de Fastlane, Nikki conserve son titre en battant Paige.

On apprend le  à RAW qu'AJ Lee et Paige affronteront les Bella Twins à WrestleMania 31 dans un combat par équipes. Lors de WrestleMania 31, elles perdent face à AJ Lee et Paige. Nikki conserve son titre face à Naomi lors d'Extreme Rules. A Payback, elles perdent dans un match par équipe contre Tamina Snuka & Naomi. Lors d'Elimination Chamber, Nikki conserve son titre en battant Paige et Naomi. Le lendemain à RAW, Nikki bat Paige pour le titre des divas après que Brie Bella ait échangée sa place avec Nikki pour faire le tombé victorieux sur Paige. Nikki conserve une nouvelle fois son titre face à Paige lors de Money in the Bank. Le  à RAW, Brie, Nikki et Alicia Fox qui forment la Team Bella se battent face à Paige, Charlotte et Becky Lynch qui forment la Team PCB (Paige,Charlotte, Becky) et Naomi, Tamina et Sasha Banks qui forment la Team B.A.D (Beautiful And Dangerous). Lors de Battleground, Brie perd contre Sasha Banks et Charlotte dans un Triple Threat match que Charlotte remporte. Lors de Summerslam, la Team PCB l'emporte donc en conséquence la Team Bella & la Team B.A.D. perdent le match dans un Elimination Tag Team match. Lors de Night of Champions, elle perd son titre contre Charlotte. Lors de Hell in a Cell, elle perd contre Charlotte et ne remporte pas le WWE Divas Championship.

Blessure de Nikki Bella, retraite de Brie menant à la fin des Bella Twins (2016) 
L'équipe Total Divas célébrant leur victoire et le départ en retraite de Brie à WrestleMania 32.
Nikki se blesse en effectuant sa prise de finition, le Rack Attack, prise qu'elle ne pourra plus effectuer dû à sa blessure. Malgré la blessure de Nikki, Brie et Alicia continuent leurs matchs. Le , à Raw,elles perdent contre Charlotte et Becky Lynch. Le  à Smackdown, elle perd contre Becky Lynch à cause d'une intervention de Charlotte que l'arbitre n'a pas vu. Nikki Bella malgré sa blessure fait son retour lors de la cérémonie des Slammy Awards où elle remporte le Slammy Award de la Diva de l'année. 

Tout au long du mois de mars, Brie commence une rivalité avec Lana, qui déclare que les fans de Brie la soutienne par pitié pour avoir un "mauvais mari", et a continué à distraire Brie pendant tous ses matchs et l'attaque après ses matchs. Brie s'allie avec ses compatriotes de Total Divas, Alicia Fox, Natalya, Paige et le retour d'Eva Marie. Alors, Lana s'allie avec l'équipe B.A.D (Naomi & Tamina), Summer Rae et Emma. La rivalité conduit à un 10-Divas tag team match à WrestleMania 32 où elles remportent le match, Nikki qui est toujours en convalescence d'une opération au cou fait un retour surprise et ses retrouvailles avec Brie et leurs collègues de l'émission . Via le réseau social Instagram, Brie a confirmé que c'était son dernier match en tant que concurrente sur un ring et confirme donc sa retraite des rings. Cela confirme la dissolution de la Team Bella car Alicia Fox reprend sa carrière en solo.

Nikki Bella en solo (2016-2017)

Retour de Nikki Bella, diverses rivalités (2016-2017) 
Le  à SummerSlam, elle effectue son retour de blessure, en tant que Heel, combattant aux côtés dAlexa Bliss et Natalya. Ensemble, les trois femmes battent Becky Lynch, Carmella et Naomi dans un 6-Woman Tag Team Match. Deux soirs plus tard à SmackDown Live, alors qu'elle se fait interviewer par Renee Young sur son retour, Carmella effectue un Heel Turn en l'attaquant dans le dos, la tabassant et lui portant un Bella Buster, ce qui la conduit à effectuer un Face Turn. 

Le  à No Mercy, elle bat sa rivale. Le  aux Survivor Series, elle ne peut participer au 5-on-5 Traditional Survvor Series Woman's Elimination Match avec l'équipe féminine de SmackDown Live, car elle s'est fait agresser dans les coulisses et est blessée à la nuque. Elle sera remplacée par Natalya. Le  à TLC, elle rebat The Princess of Staten Island dans un No Disqualification Match. Après le combat, son adversaire lui fait une révélation surprenante : c'est Natalya qui, selon elle, l'a attaquée aux Survivor Series. Le  à SmackDown Live, Carmella persiste sur ses soupçons à l'encontre de la Canadienne, et après avoir attaqué et fait fuir la New Yorkaise, cette dernière finit par reconnaître être son agresseuse, ayant fait ça par jalousie. 

Le  lors du pré-show au Royal Rumble, Becky Lynch, Naomi et elle battent Alexa Bliss, Mickie James et Natalya dans un 6-Woman Tag Team Match. Le  à Elimination Chamber, son match face à The Queen of Hearts se termine en Double Count Out. 

Le  à WrestleMania 33, John Cena et elle battent The Miz et Maryse. Après le combat, son compagnon la demande en mariage, ce qu'elle accepte, et ils échangent un baiser.

Retour des Bella Twins et départ de la WWE (2018-2023)

Diverses rivalités, retraite, Hall of Famer et apparitions occasionnelles (2018-…) 
Le  au Royal Rumble, elles entrent respectivement dans le Royal Rumble féminin en  et  positions. Nikki élimine Sasha Banks (avec l'aide de sa soeur jumelle), Carmella, Nia Jax (avec l'aide de sa soeur cadette, Asuka, Bayley, Natalya et Trish Stratus) et sa propre soeur, avant d'être elle-même éliminée par la future gagnante, Asuka. Brie, de son côté, élimine les mêmes adversaire que son aînée, avant d'être elle-même par sa propre soeur.

Le  à SummerSlam, elles félicitent Ronda Rousey, qui a remporté le titre féminin de Raw en batatnt Alexa Bliss par soumission. Le  à Raw, après trois ans d'inactivité, elles effectuent leur retour en équipe, en compagnie dEmber Moon, et les trois femmes battent le Riott Squad dans un 6-Woman Tag Team Match. Le  à Hell in a Cell, Brie et Daniel Bryan perdent face à Maryse et au Miz.

Le  à Super Show-Down, Ronda Rousey et elles battent le Riott Squad par soumission dans un 6-Woman Tag Team Match. Deux soirs plus tard à Raw, les trois femmes rebattent leurs mêmes adversaires dans la même stipulation. Mais après le combat, les soeurs jumelles effectuent un Heel Turn en attaquant leur ex-partenaire. Le  à Evolution, Nikki ne remporte pas le titre féminin de Raw, battue par The Baddest Woman on the Planet par soumission. 

Le , elles annoncent officiellement leurs retraites des rings.

Le  à SmackDown, elles effectuent leur retour, et s'annoncent introduites dans le Hall of Fame lors de l'émission A moment of Bliss.

Le  au Royal Rumble, elles entrent respectivement dans le Royal Rumble féminin en  et  position. Nikki élimine Alicia Fox et Sarah Logan (avec l'aide de sa frangine), avant d'être elle-même éliminée par sa propre soeur cadette. Brie, de son côté, élimine également Liv Morgan, avant d'être elle-même éliminée par la future gagnante, Ronda Rousey.

Le  elles annoncent sur leur réseau sociaux avoir quitter la WWE et s'appeler désormais The Garcia Twins.

Caractéristiques au catch 

 Prises de finitions de Brie
Bella Buster (Sitout facebuster) - 2008-2019
 Yes Lock (Crippler crossface) - 2014-2019

 Prises de finitions de Nikki
Bella Buster (Sitout facebuster) - 2008-2013; utilisé comme prise de signature par la suite
 Fearless Lock (Modified STF) - (2016)
 Rack Attack (Argentine backbreaker rack drop) - 2013-2015
 Rack Attack 2.0 (Fireman's carry cutter) - 2016-présent

 Prises de signatures de Brie
 Brie Mode! (Missile dropkick)
 Running Knee sur un adversaire assis dans les cordes
 Yes Kick (Coup de pied sur le torse d'un adversaire à genoux qui normalement sera suivi par un rondhouse kick)
 DDT
 Lou Thesz press avec coup de poing
 Jumping snapmare - (2008-2014)
 Single Leg Boston Crab

 Prises de signatures de Nikki
 Alabama Slam
 Running Elbow Smash ou Forearm smash
 Jumping snapmare - (2008-2013)
 Rolling cross armbar
 Spear
 Spinebuster
 Springboard Roundhouse Kick
 Tilt-A-Whirl Headscissors Takedown

 Catcheurs managés
 Carlito
 Primo
 John Morrison
 The Miz 
 Daniel Bryan
 Alicia Fox 

 Musiques d'entrées

Palmarès 
 World Wrestling Entertainment
3 fois Championne des Divas - Brie Bella (1) ; Nikki Bella (2) - plus long règne de l'histoire du titre
WWE Hall of Famer
 Vainqueuse du Battle Royal Tribute Of Troops 2013 -Brie Bella-
 Slammy Award 2013 des Divas de l'année
 Slammy Award 2013 du Couple de l'année: Brie Bella & Daniel Bryan
 Slammy Award 2014 du Couple de l'année: Brie Bella & Daniel Bryan
 Slammy Award 2015 de la Diva de la WWE : Nikki Bella
 Nomination au ESPY Awards du meilleur athlète féminin 2015 : Nikki Bella

Récompenses des magazines 
 

 
 Pire combat de l'année 2013 avec Eva Marie, JoJo, Naomi, Cameron et Natalya contre AJ Lee, Tamina Snuka, Alicia Fox, Aksana, Kaitlyn, Rosa Mendes et Summer Rae aux Survivor Series le 
 Pire rivalité de l'année 2014 (Brie Bella contre Nikki Bella)

Vie privée 
 Brie est en couple avec Daniel Bryan depuis 2010 où tous deux vivent à Napa Valley dans l'État de Arizona. Ils se sont mariés le  et ont ensemble une fille, prénommée Birdie Joe née le  et un garçon, prénommé Buddy Dessert né le .
 Nikki fut en couple avec le catcheur John Cena de 2012 à 2018. Ils s’étaient fiancés publiquement lors de WrestleMania 33. 
 Nikki a subi une augmentation mammaire en été 2012, ce qui peut la différencier de sa sœur jumelle.
 Nikki a participé à Danse avec les stars version américaine mais se fait éliminer au bout d'un mois et demi.
 Nikki est née 16 minutes avant Brie.
 Nikki est en couple avec Artem Chigvintsev, son ancien partenaire lors de sa participation à Dancing With the Stars. Le , le couple annonce leurs fiançailles.
 Le 29 Janvier 2020, Nikki annonce sur son compte Instagram qu’elle attend un enfant, Brie annonce également sa grossesse sur Instagram le 3 Février 2020.
Le 11 juin 2020 sur la fin de Total Bellas sur E! en Amérique, Nikki Bella annonce que le sexe de son premier enfant sera un garçon. Nikki accouche d'un garçon, prénommé Matteo né le . Moins de 24 heures plus tard, Brie a donné naissance à Buddy Dessert Danielson le 1er août.

Jeux vidéo 
Brie Bella et Nikki Bella apparaissent dans les jeux :
WWE SmackDown vs. Raw 2010 ;
WWE SmackDown vs. Raw 2011 ;
WWE '12 (DLC) ;
WWE '13 ;
WWE 2K14 (DLC) ;
WWE 2K15 ;
WWE 2K16 ;
WWE 2K17 ;
WWE 2K18 ;
WWE 2K19.
 WWE 2K20
WWE 2K Battlegrounds (DLC pour Brie)
 WWE 2K23

Notes et références

Liens externes 

 

Catcheuse de la World Wrestling Entertainment
Clan ou équipe de catch (WWE/WWF)
Catcheuse américaine
Jumeaux
Naissance en novembre 1983
Naissance à San Diego